Carcinonemertidae är en familj av djur. Carcinonemertidae ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Carcinonemertidae finns 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Carcinonemertidae